BKT peut faire référence à :
  ;
 Balkrishna Industries, un fabricant de pneumatiques indien ;
 BKT Records, un label de musique ;
 transition BKT (où BKT signifie Berezinsky-Kosterlitz-Thouless), en physique théorique, une transition de phase de nature topologique sans brisure spontanée de symétrie.